Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667) – królowa Polski, żona Władysława IV i Jana Kazimierza

 Maria Ludwika Orleańska (1662-1689) – królowa Hiszpanii, żona Karola II, córka księcia Filipa Orleańskiego
 Maria Ludwika Burbon (1728-1733) – córka Ludwika XV, króla Francji i Marii Leszczyńskiej
 Maria Ludwika Burbon (1745-1792) – cesarzowa rzymsko-niemiecka, żona Leopold III Habsburga, córka Karola III Burbona
 Maria Ludwika Burbon-Parmeńska (1751-1819) – królowa Hiszpanii, żona Karola IV, córka Filipa I Burbona, księcia Parmy
 Maria Ludwika Burbon (1782-1824) – królowa Etrurii, księżna Lukki, żona Ludwika I, córka Karola IV Hiszpańskiego
 Maria Ludwika Austriaczka (1791-1847) – druga żona Napoleona I, córka cesarza Franciszka II Habsburga
 Maria Luiza Burbon-Parmeńska (1870-1899) – królowa Bułgarii, żona Ferdynanda I Koburga, córka Roberta I Burbona, księcia Parmy
 Maria Ludwika Codovic – królowa Haiti, żona Henri Christophe’a.